Palazzo Salviati ist der Name folgender Gebäude in Italien:

 Palazzo Guicciardini Corsi Salviati – in Florenz
 Palazzo Portinari-Salviati – in Florenz
 Palazzo Salviati (Giulianello) – in Giulianello (der einzige Ortsteil von Cori in der Provinz Latina)
 Palazzo Salviati (Pisa) – in Pisa
 Palazzo Salviati (Roma) – in Rom
 Palazzo Salviati (Venedig) – in Venedig
 Palazzo Salviati-Quaratesi – in Florenz
 Palazzo Salviati (San Giovanni Valdarno) – in San Giovanni Valdarno in der Provinz Arezzo